Ceriana (Imperia), een gemeente in de Italiaanse provincie Imperia
Ceriana (geslacht), een vliegengeslacht uit de familie van de zweefvliegen